Роберт Алан «Боб» Краснов (, род. 20 июля 1934, Рочестер, штат Нью-Йорк, США — 11 декабря 2016, , Флорида, США) — американский музыкальный предприниматель. Основатель лейбла , впоследствии стал председателем Elektra Records. Один из соучредителей Зала славы рок-н-ролла.

Биография 
Роберт Краснов родился в Рочестере, штат Нью-Йорк, в семье художника Бена и Гертруды Красновых (в девичестве Гольдштейн) из Гамильтона, Канада, имевших русско-еврейские корни.

Карьера Краснова началась с должности промоутера для певца Джеймса Брауна, также он какое-то время занимал пост торгового представителя лейбла Decca Records. В начале 1960-х Краснов основал компанию MK Records, которая выпустила запись под названием «Report To The Nation», пародию на президентскую кампанию 1960-го года между Джоном Ф. Кеннеди и Ричардом Никсоном.

В период с 1958 по 1964 годы Краснов был управляющим филиалом лейбла King Records в Сан-Франциско, занимая этот пост вплоть до основания компании , который он возглавлял с 1964 по 1966 годы. В 1966 году Краснов стал вице-президентом лос-анджелесского лейбла , основав в его стенах дочерний лейбл — . В этот период Краснов познакомился и выпустил дебютный альбом, тогда ещё никому неизвестного, Капитана Бифхарта — Safe As Milk.

В 1968 году Краснов покинул лейблы Kama Sutra/Buddah, чтобы создать новый —  — в Беверли-Хиллз, вместе с продюсерами Доном Грэмом и . Среди исполнителей с которыми впоследствии сотрудничала его фирма, фигурируют: , , Джерри Рафферти, , , The Crusaders, , Southwind, Айк и Тина Тёрнеры, The Pointer Sisters, Дэйв Мэйсон, , Марк Болан и T.Rex, Артур Ли, Капитан Бифхарт, , Love, Габор Сабо,  и Джон Мейолл.

Краснов был президентом Blue Thumb Records до 1974 года, когда его пригласили стать вице-президентом по поиску талантов для лейбла Warner Bros. Records. Он занимал эту должность вплоть до 1983 года, после чего был приглашён на пост председателя и главного исполнительного директора группы лейблов Elektra/Asylum/ (впоследствии ставших холдингом Elektra Entertainment). Во время работы на Warner и Elektra он заключил контракты с Чакой Хан, Джорджем Бенсоном, Джорджем Клинтоном и The Cure. Краснов также известен рядом замороженных проектов известных исполнителей, таких как сайд-проект фронтмена группы Twisted Sister Ди Снайдера, Desperado, о чём последний подробно рассказал в своей автобиографии «Shut Up and Give Me the Mic» 2012 года.

В июле 1994 года Краснов внезапно ушел в отставку со своего поста в Elektra в результате ожесточенной подковёрной борьбы внутри Warner Music Group в течение 1994-95 годов, что также привело к уходу Мо Остина и  — давно занимающих свои должности и очень уважаемых в бизнес-среде руководителей Warner Bros. Records. После его отставки он основал Krasnow Entertainment, совместное предприятие с , с офисом на Бродвее.

Вне бизнеса Краснов был членом совета директоров  (театр независимой хореографии); членом совета директоров и президентского совета Бруклинской музыкальной академии; со-президентом Французского музыкального офиса; членом национального комитета ; исполнительным вице-президентом ; и членом совета директоров школы Уодли (Нью-Йорк), а также соучредителем Зала славы рок-н-ролла.

Краснов умер 11 декабря 2016 года в , штат Флорида.

Примечания

Elektra Records
Основатели музыкальных лейблов